Ронкадор — нафтове родовище в Бразилії.

Ронкадор — риф в Тихому океані.

Ронкадор — острів у Карибському морі